Off The Air (переводится как «вне эфира») — американский телесериал-антология, созданный  для телеканала Adult Swim, и представляющий из себя подборку сюрреалистических короткометражек, объединённых в один 11-минутный эпизод.  

С момента появления первого выпуска и до настоящего момента шоу выступает куратором эфира в четыре часа утра, в так называемый «слот смерти» — этим фактом объясняется непопулярность шоу среди массового зрителя. Тем не менее, это не помешало Off The Air получить множество положительных отзывов критиков, а также статус «культового феномена» в среде сериалов Adult Swim.

Сюжет 
Каждая серия представляет из себя витрину сюрреалистических анимационных фильмов, короткометражных фильмов, музыкальных видеороликов, видеороликов, фильмов и телесериалов, связанных лишь одной свободной темой (выраженной в названии эпизода).

Для поиска контента автор использует видеохостинги (такие как YouTube, Vimeo), либо архив Prelinger. С седьмого сезона в создании эпизодов также принимают участие приглашённые кураторы.

История 
Запуск сериала состоялся благодаря продюсеру Adult Swim  в конце 2009 года, после того как Дейв Хьюз выпустил видеосборник клипов для проецирования на сцене Carnival Tour 2010 года. Подобный формат, но уже в виде сериала, стал интересен руководству телеканала, что и поспособствовало дальнейшему выходу на телевидение.

На тот момент Хьюз, работавший с Adult Swim с 2003 года, уже был известен как бывший редактор анимационного блока телеканала MTV, принимавший участие в создании культовых Бивиса и Баттхеда и Звездных боев насмерть. Он отмечал, что по мере роста популярности Adult Swim стал «ускользать от своих более экспериментальных корней», и в качестве решения ситуации подразумевал концепцию Off The Air — правда, на тот момент, не оформленную окончательно, а скорее как симбиоз идей ,  и , представляющих «совершенно новый мир идей, музыки и людей». .

Первый эпизод Off The Air («Animals») вышел в эфир Adult Swim 1 января 2011 года. На данный момент премьеры новых сезонов, как и прежде, проходят в ночном эфире телеканала, на сайте adultswim.com, и с некоторой задержкой на стриминговом сервисе HBO Max и YouTube-канале Adult Swim. 

В 2018 Хьюз начал выпускать на Adult Swim подборку короткометражных фильмов под общим названием Smalls, выходящую еженедельно и по сей день. Форматно проект имеет множество схожеств с Off The Air, за несколькими отличиями — например, вставки не миксуются в один общий эпизод, а предстают перед зрителем как независимые короткометражки. Дейв отметил, что благодаря проекту телеканал находит новые лица для запуска отдельных передач, показываемых в общей сетке вещания..

В 2019 году шоу получило официальный перевод российского телеканала 2х2. До истечения прав на показ его можно было посмотреть в онлайн-кинотеатре, открытом на официальном сайте.

В 2021 году вышла премьера 11 сезона — на тот момент декларировалось, что новые эпизоды больше не будут выкладываться на видеохостинги, а только показываться на сайте Adult Swim и фестивале Adult Swim Festival. Через некоторое время пропущенные подборки всё-таки появились на YouTube.

Критика 
 На IMDB рейтинг Off The Air составляет 8.2.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Off The Air на сайте Adult Swim
 Страница сериала на сайте телеканала 2х2

Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Телесериалы Williams Street
Программы телеканала Adult Swim